Příjmení Hanousek nosí více významných osobností:

 Marek Hanousek (* 1991) – český fotbalový záložník a bývalý mládežnický reprezentant
 Martin Hanousek (* 1983) – český politik, krajinný ekolog a projektový manažer
 Matěj Hanousek (* 1993) – český fotbalový obránce
 Ivan Hanousek (* 1942) – český (sportovní) novinář a prozaik, autor reportáží

ženy
 Alana Hanousková (* 1956) – československá skibobistka a mistryně světa

Česká příjmení